Петар Манола (; 28 февраля 1918, Яйце — 2004) — югославский футболист чешского происхождения, полузащитник.

Карьера 
Петар Манола начал карьеру в клубе «Славия» из Сараево. В 1936 году он перешёл в лидера югославского футбола 1930-х годов, клуб БСК. За БСК Манола выступал на протяжении 6-ти лет, выиграв с командой чемпионат Югославии в 1939 году. 7 мая 1939 года Манола дебютировал в сборной Югославии в гостевом матче с Румынией, а всего провёл за национальную команду 9 матчей, все в том же 1939 году.

В конце 1942 года Манола уехал в Италию, где выступал за клуб «Лацио», дебютировал 3 января 1943 года в матче с «Лигурией», однако его игре за римскую команду помешала война. После её окончания Манола продолжал играть за «Лацио», затем, в 1948 году перешёл в клуб серии В «Наполи», за который провёл 1 сезон. Позже Манола выступал за «Кавезе» в серии D, за «Беневенто» в серии С, а завершил карьеру Манола в клубе «Туррис» в 1956 году.

Достижения 
 Чемпион Югославии: 1939

Примечания

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Славия» Сараево
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Кавезе»
Игроки ФК «Туррис»